Xixá é um termo Indígena, que significa “fruto semelhante a mão ou punho fechado”. É o nome dado ao fruto de algumas árvores do género Sterculia:
Sterculia foetida
Sterculia chicha

Desambiguação